Круунунхака (, , в разговорной речи также Krunikka или Kruna) — район города Хельсинки, часть административного округа Виронниеми. Население по данным на 2003 год — около 6800 человек. Западной границей района считается Унионская улица, а с юга Круунунхака заканчивается на той части Северной Эспланады, которая проходит вдоль Рыночной площади. Остальная часть границы района — набережные: Северной гавани на востоке и Силтавуоренранта на севере.

В районе Круунунхака расположены главные государственные и религиозные учреждения Финляндии. Здесь находятся Президентский дворец, Кафедральный собор, здание Государственного совета, здание Сословного сейма, мэрия города, банк Финляндии, Дворянское собрание, несколько зданий университета Хельсинки, Государственный архив.

Некоторые примечательные улицы района Круунунхака 
 Унионская улица
 Улица Й. Снеллмана (бывшая ул. Николая I)
 Мариинская улица
 Константиновская улица
 Северная набережная
 Северная эспланада
 Алексантеринкату (названа в честь Александра I)
 Халлитускату
 Кирккокату
 Мирная Улица
 Эстонская улица
 Елизаветинская улица (названа в честь Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I).
 Ойкокату

Ссылки 

 Информационный портал района Круунунхака 
 Карта района Круунунхака (helsinginkartta.fi) 
 Кварталы района Круунунхака  
 Фотографии района Круунунхака  
 Круунунхака в «Записках путешественника»